Porsche Tennis Grand Prix 2012 — 35-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2012 году турнир прошёл с 23 по 29 апреля. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Юлия Гёргес
 в парном разряде —  Саманта Стосур и  Сабина Лисицки

Общая информация 
Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Виктория Азаренко (№ 1 в мире на тот момент). Белорусская спортсменка оправдала свой статус, преодолев евсь турнирный путь, но в решающем матче ей не удалось справиться со второй ракеткой турнира: Марией Шараповой, взяв у россиянки лишь пять геймов. Прошлогодняя чемпионка — Юлия Гёргес — защищала свой титул, но уступила во втором раунде. Сильнейшие несеянные теннисистки уступили в четвертьфинале.

В парном соревновании преимущество лидеров посева было куда меньшим и сильнейшая команда, пробившаяся в финал, обладала лишь пятым номером посева: Барбора Заглавова-Стрыцова и Ивета Бенешова, не встретившись по ходу соревнования ни с одним сеянным соперником, выиграли свой десятый совместный титул. В финали чешки переиграли немецкий альянс Юлия Гёргес / Анна-Лена Грёнефельд. ранее лишивших турнир двух сеянных команд. Прошлогодние победительницы — Саманта Стосур и Сабина Лисицки — свой титул не защищали. Успех чешек позволил прервать девятилетнюю серию успехов на штутгартском соревновании команд, составленных из представителей разных стран.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мария Шарапова обыграла  Викторию Азаренко со счётом 6-1, 6-4.
 Шарапова выигрывает 1-й титул в сезоне и 25-й за карьеру в туре ассоциации.
 Азаренко уступает 1-й финал в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= К. Барруа
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А. Петкович
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А. Иванович
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= М. Бартель
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= И. Бенешова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= М. Бартоли
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Г. Арн
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= К. Бондаренко
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= А. Аманмурадова
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=6| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Д. Цибулкова
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3=3
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Л. Шафаржова
| RD1-score15-1=64
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Н. Ли
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В. Азаренко
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А. Петкович
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=r
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= М. Бартель
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= М. Бартоли
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= А. Радваньская
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Г. Арн
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= А. Аманмурадова
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Н. Ли
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= В. Азаренко
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=62
| RD3-score01-3=7| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= М. Бартель
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=7| RD3-score02-3=5
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= А. Радваньская
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Н. Ли
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=3
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= В. Азаренко
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= А. Радваньская
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова''' обыграли  Юлию Гёргес /  Анну-Лену Грёнефельд со счётом 6-4, 7-5.
 Бенешова выигрывает 1-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.
 Заглавова-Стрыцова выигрывает 1-й титул в сезоне и 16-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix

 WTA Тур 2012 года
 Премьер-турниры WTA

 Mercedes Cup 2012

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Германия
Теннис
Апрель 2012 года
2012